Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des namibischen Nationalrats des 2. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter des Nationalrats, des Oberhauses des namibischen Parlaments, von 1998 bis 2004.

Abgeordnete

Weblinks 
 2. Nationalrat Namibias (englisch)

02
Namibia Nationalrat 02